Jinzū ist der Name
 eines japanischen Flusses, siehe Jinzū (Fluss)
 eines nach dem Fluss benannten Kreuzers der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Jintsū (Schiff, 1925)